

Вітоня — сільська гміна в Ленчицькому повіті Лодзинського воєводства
 Вітоня — село в гміні Вітоня Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Вітоня — річка, притока Бзури